Ла Албарада има више значења:

 Ла Албарада (Султепек), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ла Албарада, Сан Франсиско ла Албарада (Темаскалтепек), насеље у савезној држави Мексико у Мексику